Ryan Bennett (Grays, 6 maart 1990) is een Engels voetballer die doorgaans als centrale verdediger speelt. Hij tekende in 2017 bij Wolverhampton Wanderers.

Clubcarrière 
Bennett begon zijn profcarrière bij Grimsby Town. Tijdens het seizoen 2009/10 werd hij verhuurd aan Peterborough United, dat hem nadien definitief overnam. In januari 2012 werd de centrumverdediger voor 3,85 miljoen euro verkocht aan Norwich City. In vijf seizoenen speelde hij 101 competitieduels voor The Canaries'. In mei 2017 tekende Bennet een driejarig contract bij Wolverhampton Wanderers.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Bennet speelde twee interlands voor Engeland –21.

Referenties 

Engels voetballer